

Віггінс — місто, штат Колорадо
 Віггінс — місто, штат Міссісіпі

 Ендрю Віггінс (1995) — канадський баскетболіст, форвард.